Amity puede hacer referencia a varios lugares:

 En Estados Unidos:
 Amity, en el estado de Arkansas.
 Amity, en Connecticut.
 Amity, en Maine.
 Amity, en Misuri.
 Amity, en Nueva York.
 Amity, en Ohio.
 Amity, en Oregón.
 El municipio de Amity, en el Condado de Berks, Pensilvania.
 El municipio de Amity, en el Condado de Erie, Pensilvania.
 Amity Gardens, en el Condado de Berks, Pensilvania.

 En Australia:
 Amity Point, en el estado de Queensland.
Amity en the owl house